Zeus:

Ихтиология 
 Zeus, или cолнечники — род лучепёрых рыб. Представители:
 Zeus capensis, или южноафриканский солнечник
 Zeus faber, или обыкновенный солнечник

Компьютеры и робототехника 
 ZEUS — хирургический робот.
 ZeuS — троянская программа и ботнет.
 Gameover ZeuS — троянская программа, основанная на ZeuS.
 Zeus — псевдоним украинского киберспортсмена Даниила Тесленко.
 Zeus: Master of Olympus — компьютерная игра.

См. также 

 
 Highscreen Zeus
 LIM-49 Nike Zeus
 Spartan 8W Zeus